Il Planetario di Ravenna si trova all'interno dei giardini pubblici, alle spalle del Museo d'arte.

Il planetario è stato inaugurato nel 1985 e da allora ospita in conferenze, lezioni e laboratori didattici. È costituito da una cupola di 8 metri di diametro sotto la quale si possono ospitare un massimo di 56 spettatori. La struttura ha a sua disposizione uno strumento in grado di proiettare un'immagine artificiale della volta celeste, grazie alla quale è possibile osservare circa 3000 stelle, suddivise nei due emisferi, boreale e australe.

Collegamenti esterni 
 Planetario di Ravenna

Ravenna
Ravenna